Robert Emile Francis, dit Bob Francis, (né le  à North Battleford, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace. Il est le fils d'Emile Francis.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1976-1977 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||13 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|1977-1978 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||27 ||7 ||14 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1978-1979 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||35 ||20 ||46 ||66 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-    
|1979-1980 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||28 ||19 ||23 ||42 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1980-1981 || Mohawks de Muskegon || LIH ||27 ||16 ||17 ||33 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Bulls de Birmingham || LCH ||18 ||6 ||21 ||27 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|1981-1982 || Stars d'Oklahoma City || LCH ||80 ||48 ||66 ||114 ||76 ||4 ||1 ||2 ||3 ||11 
|-
|1982-1983 || Flames du Colorado || LCH ||26 ||20 ||16 ||36 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-    
|1982-1983 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||17 ||3 ||8 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-    
|1982-1983 || Red Wings de Détroit || LNH ||14 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-   
|1983-1984 || Flames du Colorado || LCH ||68 ||32 ||50 ||82 ||53 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1984-1985 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||53 ||24 ||16 ||40 ||36 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-   
|1985-1986 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||82 ||32 ||44 ||76 ||163 ||5 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
|1986-1987 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||82 ||29 ||69 ||98 ||86 ||17 ||9 ||8 ||17 ||13

|14 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Honneurs et trophées 
Ligue centrale de hockey
 Trophée Tommy-Ivan
 Trophée Ken-McKenzie
 Trophée Phil-Esposito
Ligue nationale de hockey 
 Trophée Jack-Adams

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1958
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Bulls de Birmingham (LCH)
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Flames du Colorado
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Bruins de Providence
Entraîneur des Coyotes de Phoenix
Gagnant du trophée Jack-Adams
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à North Battleford
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché